Marcus Mutilus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Caesius Mutilus, römischer Soldat der Kaiserzeit
 Marcus Papius Mutilus († nach 16), römischer Suffektkonsul